Ханстен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ханстен, Ааста (1824—1908) — норвежская художница, писательница, поэтесса и феминистка.
 Ханстен, Кристофер (1784—1873) — норвежский астроном, физик и геофизик, почётный член Петербургской академии наук (1830).

Другое 
 Ханстен — крупный ударный кратер в южной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.